The Spider's Web – film del 1912 diretto da Van Dyke Brooke e Maurice Costello
 The Spider's Web – film del 1916 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Il ragno nero (The Spider's Web) – film del 1938 diretto da James W. Horne e Ray Taylor
 La tela del ragno (The Spider's Web) – film del 1960 diretto da Godfrey Grayson

Pagine correlate 
 La tela del ragno